Bengas, uma etnia bantu
 Língua benga, língua falada pelos bengas
 Benga (música), um gênero musical da música popular queniana
 Benga (músico), um músico britânico
 Ota Benga, um pigmeu Mbuti congolês

Geografia 

 Benga (Gabão), uma província de Nyanga

 Benga (Moçambique), um povoado em Moçambique

 Movileni (Olt), uma comuna de Olt, anteriormente conhecida como Benga

Desambiguações de topônimos‎